Borgioli ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Borgioli (1898–1945), italienischer Opernsänger (Bariton)
 Dino Borgioli (1891–1960), italienischer Opernsänger (Tenor)